Forsyth County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Forsyth County (Georgia)
 Forsyth County (North Carolina)